Pot Black Cup 1991 — пригласительный снукерный турнир, проходивший в 1991 году в Бирмингеме, Англия. Победителем стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 2:1. 

Турнир возобновился после четырёхлетнего перерыва. Матчи Pot Black 1991 были показаны по телевидению (канал BBC 2).

Формат 

 Турнир начинался с 1/8 финала. Победители полуфиналов определялись по количеству очков, набранных за два фрейма. Финал проходил по стандартному формату: матч до двух побед.
 На турнире этого года существовал лимит времени на игру. Каждый снукерист мог провести ограниченное время за игрой у стола.
 По сравнению с предыдущими розыгрышами соревнования, время проведения матчей Pot Black 1991 сместилось с вечера к полудню. Из-за этого сократилось количество телезрителей турнира.

Результаты

Ссылки 

 Результаты турнира на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 
 История Pot Black в архиве Криса Тёрнера 

Pot Black Cup
1991 год в снукере